Trümmerfrau-Denkmale zur Erinnerung an die Leistungen der Trümmerfrauen gibt es in folgenden Orten Deutschlands und Österreichs (Stand Herbst 2018)

 Berlin-Mitte, vor dem Roten Rathaus, Aufbauhelferin, von Fritz Cremer (siehe auch Trümmerfrau#Berlin)
 Trümmerfrau-Denkmal (Berlin-Neukölln), Volkspark Hasenheide, von Katharina Szelinski-Singer
 Berlin-Pankow, Ossietzkystraße, von Gertrud Klaas (siehe auch Trümmerfrau#Berlin)
 Berlin-Weißensee, Park am Weißen See, Aufbauhelferin von Eberhard Bachmann (siehe auch Trümmerfrau#Berlin)
 Chemnitz: Figur in einem Glockenspiel, siehe Trümmerfrau#Chemnitz
 Dresden, Grünanlage des Rathausplatzes, von Walter Reinhold, siehe Trümmerfrau#Dresden
 Frankfurt (Oder), Skulptur am Lichtspieltheater der Jugend, von Edmund Neutert, siehe Trümmerfrau#Frankfurt (Oder)
 Halberstadt, vor der Westfassade des Rathauses, (Gedenkstein) von Egbert Broerken, siehe Trümmerfrau#Halberstadt
 Mannheim, Mahnmal auf dem Schillerplatz, siehe Trümmerfrau#Mannheim
 München, Denkmal am Marstallplatz bzw. an der Alfons-Goppel-Straße, siehe Trümmerfrau#München
 Wien siehe Trümmerfrauen-Denkmal (Wien), seit 2018
 Würzburg, Denkmal (Lore und Gedenktafel) am Main, siehe Trümmerfrau#Würzburg

Für weitere Beispiele siehe Trümmerfrauen in Deutschland.